Топоним

 Яхреньга (село) — село в Подосиновском районе Кировской области

Реки 
 Яхреньга (приток Кокшеньги) — река.
 Яхреньга (приток Печеньги) — река.
 Яхреньга (приток Кубены) — река, протекает в Вологодской области, Архангельской области. 
 Яхреньга (приток Сити) — река, протекает в Вологодской области, Архангельской области. 
 Яхреньга (приток Уфтюги) — река, протекает в Вологодской области.